

Persone
 Aílton José Pereira Júnior (1987) – calciatore brasiliano
 Alexandre de Almeida Silva Júnior (2001) – calciatore brasiliano
 Alício Pena Júnior (1968) – arbitro di calcio brasiliano
 Alcides de Souza Faria Júnior (1993) – calciatore brasiliano
 Aluísio da Silva Neres Júnior (1979) – calciatore brasiliano
 Anselmo Vendrechovski Júnior (1982) – calciatore brasiliano di origini polacche
 Baltazar Maria de Morais Júnior (1959) – calciatore brasiliano
 Caio Júnior (1965-2013) – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 Carlos Antonio de Souza Júnior (1994) – calciatore brasiliano
 Carlos de Jésus Junior (1977) – calciatore brasiliano
 Cristiano Júnior (1979-2004) – calciatore brasiliano
 Denílson Pereira Júnior (1995) – calciatore brasiliano
 Djacir Franco Cavalcante Júnior (1972) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Dorival Júnior (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Dossa Júnior (1986) – calciatore portoghese naturalizzato cipriota
 Eliton Júnior (1998) – calciatore brasiliano
 Evanildo Borges Barbosa Júnior (1990) – calciatore brasiliano
 Fábio Júnior (1977) – calciatore brasiliano
 Francisco Júnior (1992) – calciatore guineense con cittadinanza portoghese
 Gilberto Moraes Júnior (1993) – calciatore brasiliano
 Gilberto Oliveira Souza Júnior (1989) – calciatore brasiliano
 Hernani Azevedo Júnior (1994) – calciatore brasiliano
 Ivan Alves Júnior (1972) – allenatore di calcio a 5, giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore brasiliano 
 Jair Rodrigues Júnior (1994) – calciatore brasiliano
 Jenílson Ângelo de Souza detto Júnior (1973) – calciatore brasiliano
 João Gomes Júnior (1986) – nuotatore brasiliano
 Jonas Jessue da Silva Júnior (1987) – calciatore brasiliano
 Jonas Pinto Junior (1984) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 José Anilton Júnior (1980) – calciatore brasiliano
 José Carlos Ferreira Júnior (1995) – calciatore brasiliano
 José Carlos Tofolo Júnior (1989) – calciatore brasiliano
 José Ferraz de Almeida Júnior (1850-1899) – pittore brasiliano
 José Júnior (1976) – calciatore brasiliano
 Juan Maldonado Jaimez Júnior (1982) – calciatore brasiliano di cittadinanza spagnola
 Júnior Baiano (1970) – calciatore brasiliano
 Junior Giscombe (1961) – musicista britannico 
 Junior Reid (1965) – musicista giamaicano 
 Junior Sa'u (1987) – rugbista neozelandese 
 Junior Seau (1969) – giocatore di football americano
 Leovegildo Lins da Gama Júnior detto Júnior (1954) – calciatore brasiliano
 Lago Júnior (1990) – calciatore ivoriano
 Luiz Carlos Nascimento Júnior (1987) – calciatore brasiliano
 Luiz Martin Carlos Júnior (1989) – calciatore brasiliano naturalizzato qatariota
 Marcelo Vieira da Silva Júnior (1988) – calciatore brasiliano
 Márcio de Souza Gregório Júnior (1986) – calciatore brasiliano
 Márcio Marcelo Leite Júnior (1993) – calciatore brasiliano
 Marcone Amaral Costa Júnior (1978) – calciatore brasiliano naturalizzato qatariota
 Marcos Antônio Malachias Júnior (1982) – calciatore brasiliano naturalizzato bulgaro
 Marcos Júnior (1993) – calciatore brasiliano
 Mark Boone Junior (1955) – attore statunitense
 Maurício José da Silveira Júnior (1988) – calciatore brasiliano
 Mauro Júnior (1999) – calciatore brasiliano
 Milton Setrini Júnior (1951) – ex cestista e allenatore di pallacanestro brasiliano
 Mozart Santos Batista Júnior (1979) – ex calciatore e allenatore di calcio brasiliano 
 Natanael de Sousa Santos Júnior (1985) – calciatore brasiliano
 Nathan Júnior (1989) – calciatore brasiliano
 Nílton Ferreira Júnior (1987) – calciatore brasiliano
 Paulo Afonso Santos Júnior (1982) – calciatore brasiliano
 Paulo Júnior (1989) – calciatore brasiliano
 Pedro Júnior (1987) – calciatore brasiliano
 Renato Augusto Santos Júnior (1992) – calciatore brasiliano
 Renato de Araújo Chaves Júnior (1990) – calciatore brasiliano
 Renê Júnior (1989) – calciatore brasiliano
 Roque Júnior (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano 
 Sérgio Antônio Soler de Oliveira Júnior (1995) – calciatore brasiliano
 Sérgio Dutra Júnior (1988) – calciatore brasiliano
 Sérgio Ricardo dos Santos Júnior (1990) – calciatore brasiliano
 Stênio Júnior (1991) – calciatore brasiliano
 Vinícius Júnior (2000) – calciatore brasiliano
 Vitor Gomes Pereira Junior (1989) – calciatore brasiliano
 Wanderley Santos Monteiro Júnior (1988) – calciatore brasiliano
 Welinton Júnior (1993) – calciatore brasiliano
 Zainadine Júnior (1988) – calciatore mozambicano

Cinema
Junior – film del 1994 diretto da Ivan Reitman

Musica
Junior – album del 2009 dei Röyksopp
Junior – album del 2010 di Kaki King
Junior – casa discografica italiana

Onomastica
Junior – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi immaginari
Junior – personaggio di Dragon Ball
Michael Kyle Jr. detto "Junior" – personaggio della sitcom Tutto in famiglia
Bowser Junior – uno dei tanti nemici presenti nei giochi di Mario.

Altro
Junior – comune degli Stati Uniti d'America in Virginia Occidentale
Junior – programma di scacchi
Junior – racconto di Isaac Asimov del 1953 presente nella raccolta Antologia personale
Corporación Deportiva Popular Junior – squadra di calcio colombiana
Junior FTA –  casa automobilistica italiana
 Junior – nel sistema educativo statunitense, studente universitario del terzo anno